Moulaert ist der Familienname von:
 Nathalie Moulaert (* 1969), belgische Agrarwissenschaftlerin, Vogelkundlerin und Naturschützerin
 René Moulaert (1901–1965), belgischer Bühnenbildner und Filmarchitekt in Frankreich